Неранг () — топоним Квинсленда (Австралия):

 Неранг — река.
  — национальный парк.
  — город.
  — графство, существовавшее с 1879 по 1949 год.
  — футбольный клуб города Голд-Кост.